Константин Константинович Гавеман (4 мая 1883 — 9 февраля 1938) — советский партийный и государственный деятель, председатель Амурского облисполкома (1934—1937).

Биография 
Член РСДРП с 1903 г.

В 1934—1937 гг. — председатель исполнительного комитета Амурского областного Совета.

В 1937 г. арестован. В феврале 1938 г. после вынесения обвинительного приговора — расстрелян.

Источники 
 http://www.memo.ru 
 http://www.knowbysight.info/GGG/06394.asp

Председатели Амурского облисполкома